Ajzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Fay Ajzenberg-Selove (1926–2012), eine US-amerikanische experimentelle Kernphysikerin.
 Bernardo Ajzenberg (* 1959), brasilianischer Schriftsteller, Übersetzer und Journalist